Verdrag inzake de voorkoming en bestraffing van misdrijven tegen internationaal beschermde personen, met inbegrip van diplomaten - Verdrag van de Verenigde Naties
 Aanslag op internationaal beschermd persoon (Nederland) - Nederlandse delict ter uitwerking van bovenstaand verdrag